Sandburg oder Die Sandburg steht für:

 Sandburg, kleine Nachbildung einer Burg aus Sand
 Sandburg (Graphic Novel), Graphic Novel von Frederik Peeters und Pierre Oscar Lévy
 Die Sandburg, französischer Spielfilm von Pascale Ferran (1994)
 Die Sandburg, deutscher Titel des kanadischen animierten Kurzfilms Le château de sable (1977)

Sandburg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Sandburg (1878–1967), US-amerikanischer Dichter, Journalist und Historiker